Die American League Division Series 2019 (ALDS) im Baseball fand zwischen dem 4. und dem 10. Oktober 2019 statt und war Teil der Postseason der MLB-Saison 2019. Mit ihr wurde ermittelt, welche beiden Teams in der American League Championship Series 2019 gegeneinander antraten. Es handelte sich um zwei Best-of-Five-Serien, an denen die Sieger der drei Divisionen der American League sowie der Gewinner des Wildcard-Games teilnahmen. Die Serie wurde im Modus 2-2-1 gespielt, sprich das besser gesetzte Team hat in den Spielen 1, 2 und 5 Heimrecht.

Die Paarungen lauteten:

 (1) Houston Astros (West Division Champion, 107–55) gegen Tampa Bay Rays (Wild Card Gewinner, 96–66)
 (2) New York Yankees (East Division Champion, 103–59) gegen (3) Minnesota Twins (Central Division Champion, 101–61)

Weg in die Division Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2019, ALWC 2019, NLWC 2019, NLDS 2019, ALCS 2019, NLCS 2019, World Series 2019

Die Postseason 2019 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

Houston Astros gegen Tampa Bay Rays

New York Yankees gegen Minnesota Twins

Houston Astros gegen Tampa Bay Rays

Spiel 1 
4. Oktober 2019, 13:05 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Spiel 2 
5. Oktober 2019, 20:07 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Spiel 3 
7. Oktober 2019, 19:40 EDT im Tropicana Field, Saint Petersburg, Florida

Spiel 4 
8. Oktober 2019, 16:15 EDT im Tropicana Field, Saint Petersburg, Florida

Spiel 5 
10. Oktober 2019, 18:07 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

New York Yankees gegen Minnesota Twins

Spiel 1 
4. Oktober 2019, 19:07 EDT im Yankee Stadium, New York City, New York

Spiel 2 
5. Oktober 2019, 17:07 EDT im Yankee Stadium, New York City, New York

Spiel 3 
7. Oktober 2019, 19:40 CDT im Progressive Field in Minneapolis, Minnesota

Einzelnachweise 

2019
Baseball 2019
Houston Astros
Minnesota Twins
New York Yankees
Tampa Bay Rays
Sportveranstaltung in Houston
Sportveranstaltung in Saint Petersburg
Sportveranstaltung in der Bronx
Sportveranstaltung in Minneapolis